Pasadena (Californië), een voorstad van Los Angeles
 Pasadena (Maryland), een plaats in de Amerikaanse staat Maryland
 Pasadena (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Pasadena (Canada), een plaats op het Canadese eiland Newfoundland

Overig:
 Volkswagen Golf, Pasadena was een speciale uitvoering
 SSN 752 Pasadena, een onderzeeër van de Amerikaanse marine
 Pasadena (soap), een Amerikaanse soapserie die startte in 2001